ПС се може односити на:

 Прије садашњости, временска ознака кориштена у природним наукама попут археологије и геологије.
 Пост скриптум, од латинског „-{Post scriptum}-“ (Послије написаног), ознака често кориштена у писмима за примједбе и додатке на већ написано писмо.
 Скраћеница за израз „Правила службе“ - каже се да је нешто „по ПС-у“ кад је урађено у складу са правилима припадајуће службе.